Александр Горелов:
 Горелов, Александр Александрович (1931—2016) — советский и российский литературовед и фольклорист, прозаик, поэт.
 Горелов, Александр Алексеевич (род. 1941) — советский футболист.
 Горелов, Александр Васильевич (род. 1958) — советский и российский эпидемиолог.
 Горелов, Александр Леонтьевич (1868—1937) — русский и советский гобоист, композитор, дирижёр.
 Горелов, Александр Петрович (1923—1953) — Герой Советского Союза.